Муриљо има више значења:

 Муриљо
 Муриљо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Муриљо, Сотолар (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику